Турунен () — финская фамилия. Известные носители:
 Турунен, Онни Петрович (1918—1940-е) — советский борец классического стиля.
 Турунен, Тарья (род. 1977) — финская рок-певица, пианистка, композитор.
 Турунен, Ари (род. 1966) — финский автор научно-популярной литературы.